Gargas (Haute-Garonne)
 Gargas (Vaucluse)